Siedentop ist der Familienname folgender Personen:

 Larry Siedentop (* 1936), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Heinz Siedentop (* 1952), deutscher Mathematiker und Physiker
 Hermann Siedentop (1864–1943), deutscher Bildhauer und Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Braunschweig
 Stefan Siedentop (* 1966), deutscher Raumplaner

Siehe auch:
 Siedentopf